NetWalk () — компьютерная игра фирмы Gamos в жанре головоломка.

Название — игра слов: по-английски «NetWork» означает «компьютерная сеть», а слово «Walk», которое похоже на «Work» по произношению, можно перевести как «прогулка».

Во многом игра скопирована с более ранней игры Gamos — «Ветка», где нужно было соединять таким же методом бутоны цветов с корнем.

Игровой процесс 
На игровом поле (9x10 клеток) находится сервер, персональные компьютеры и соединительные провода. Цель игры — соединить все компьютеры с сервером, вращая соединительные провода, которых существует три вида: поворот, прямая и разветвитель на три направления. Каждый компьютер и участок провода занимает 1 клетку, сервер посередине — 2 клетки.

Игра считается пройденной, только если компьютеры были соединены заранее заложенным способом. Соединение таким способом, при котором остаются неиспользованные участки провода, не позволяет пройти игру, даже если все компьютеры оказываются подключены к сети.

Режимы сложности 
Существует три режима сложности:

 Novice: игра на уменьшенном поле 6x5.
 Master: игра на полном поле.
 Expert: игра на полном поле, причём можно напрямую установить связь между крайними горизонталями и вертикалями (замкнутая поверхность).

Начисление очков 
За игру начисляются очки: чем меньше сделано ходов и чем меньше время, тем больше очков получает игрок.

Справа от игрового поля находится список десяти лучших игроков, который хранится в файле NETWALK0.276 в корневом каталоге игры. Ограничение на имя — 5 символов английской раскладки.

При отсутствии файла NETWALK0.276 создаётся новый список лучших игроков, который  возглавляют John, Paul, Ringo и Georg — нетрудно увидеть имена участников группы The Beatles. На 6 позиции находится Elvis, вероятно, имелся в виду Элвис Пресли. Под Элвисом - Louis, скорее всего Луи Армстронг

Разновидности 
 Игра включена по умолчанию в пакет KDE Games среды рабочего стола KDE 4.
 В XBMC/Kodi присутствует вариант.
 В 1-й игре серии "Братья Пилоты" ремонт щитка ближе к Netwalk, чем к "Ветке".
 Есть версия, выпущенная под наименованием АйТи (фирма Gamos входила в ГК АйТи).

Ссылки 
 
 
 

Компьютерные игры 1996 года
Компьютерные логические игры
Компьютерные игры, разработанные Gamos
Игры для Windows
Игры для Linux